Dziurzynski ist der Familienname folgender Personen:

 Darian Dziurzynski (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 David Dziurzynski (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler